— манга авторства Масакадзу Исигуро. Выходит в журнале Young King OURs с 30 марта 2005 года. 7 октября 2010 года по мотивам манги был выпущен аниме-сериал.

Манга повествует о жизни капризной и упрямой официантки Хотори Арасиямы, её друзей, родственников, соседей и коллег. Её обычная жизнь время от времени прерывается историями с участием инопланетян, призраков и других паранормальных созданий.

Персонажи 
 — неуклюжая, плаксивая и беспечная девушка, главная героиня истории. Она очень любит детективы и загадки, не любит математику, т.к не видит в ней большого значения. Хотори подрабатывает в кафе. 
 Сэйю: Тиаки Омигава

 — школьная подруга Хотори. Решила работать в том же кафе, потому что она влюблена в Санаду — постоянного клиента. Имеет строгий характер, но очень снисходительна к странному поведению Хотори.
 Сэйю: Аой Юки

 — владелица кафе. Хитори знала её с детства и называет «бабушкой», хотя они не находятся в родстве.
 Сэйю: Такахиро Сакураи

 — одноклассница Хотори и чемпионка по настольному теннису. В обзоре на сайте ANN она была названа одной из самых уродливых героинь в аниме.
 Сэйю: Рёко Сираиси

 — учитель математики. Классный руководитель Хотори. Она влюблена в него.
 Сэйю: Томокадзу Сугита

 — член клуба по настольному теннису. Сначала принимает Хотори за мальчика из-за коротких волос. Любит кошек и играет на бас-гитаре.
 Сэйю: Риэка Ядзава

Манга 
Манга создана Масакадзу Исигуро и с 30 марта 2005 года выходит в журнале Young King OURs. Она была номинирована в 2007 году на награду 11-го Japan’s Media Arts Festival. Манга также попала в список рекомендованных к прочтению жюри манг 13-го фестиваля 2 года спустя.

Продажи 8-го тома в первую неделю достигли 57 140 экземпляров, благодаря чему он занял 17 место по продажам в Японии. 9-й том же после своего выхода за первую неделю разошелся числом 61 238 копий, заняв 9 место в Японии.

Аниме 
Манга была адаптирована в 12-серийное аниме. Премьерный показ аниме состоялся с 7 октября по 23 декабря 2010 года.

Blu-ray диски с аниме после своего выхода сразу занимали места в рейтинге продаж в Японии: 4-й диск попал на 16-ю строчку, 5-й — на 7-ю, а 6-й разместился на 8-й.

Список серий 
{|class="wikitable" width="98%"
|-
! # !! Название !! Дата премьерного показа
|-
| colspan="150" bgcolor="#DCBCFF"|
|-

|}

Саундтрек 
Открывающей композицией сериала является DOWN TOWN, исполненная Мааей Сакамото. CD-сингл с ней Down Town/Yasashisa ni Tsutsumareta Nara в первую неделю после выхода попал на 5-ю строчку чарта Oricon.

Закрывающей темой является композиция Maids Sanjō! (メイズ参上！), исполненная группой Maids.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
В базах данных